Uefa Super Cup 2007 var 2007 års upplaga av Uefa Super Cup. Matchen spelades mellan Milan, som vann Uefa Champions League säsongen 2006/07, och Sevilla, som vann Uefacupen samma säsong. Matchen spelades den 31 augusti 2007 på Stade Louis II i Monaco. Eftersom Sevilla vann Uefa Super Cup 2006 kunde man ha blivit första klubben någonsin att försvara denna titel, men Milan vann med 3–1. Detta var sjunde gången Milan deltog i tävlingen, vilket gjorde Milan till den klubb som deltagit i tävlingen flest gånger, en fler än 2006 års finalist Barcelona.

Sevillaspelaren Antonio Puertas död påverkade inte matchdatumet, något som tidigare hade befarats.

Matchdetaljer

Se även 
 Uefa Champions League 2006/2007
 Uefa Champions League 2007/2008
 Uefacupen 2006/2007
 Uefacupen 2007/2008

Referenser

Noter

Webbkällor 
Denna artikel är helt eller delvis en översättning av denna version av artikeln på engelska Wikipedia.

2007
Fotbollsåret 2007
2007 i Monaco
Sportevenemang i Monaco
Relationer mellan Italien och Spanien